Дашенко:
 Дашенко Василь Павлович (1916–1985) — актор, народний артист України.
 Дашенко Павло — бандурист XIX століття.

Українські прізвища
Прізвища на -енко